El vocablo simiente puede referirse a:
Semilla o simiente, parte del vegetal;
semen o simiente, conjunto de espermatozoides y sustancias fluidas;
Simiente (publicación), serie de libros escolares mejicana.